Санта Марија Тлавитолтепек има више значења:

 Општина Санта Марија Тлавитолтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Тлавитолтепек (Санта Марија Тлавитолтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику